Esistono più comuni francesi con questo nome

La Pellerine – Maine e Loira
La Pellerine – Mayenne